Canada
 Lago Bienville – lago del Québec
 Francia
 Bienville – comune dell'Oise
 Bienville-la-Petite – comune della Meurthe e Mosella
 Stati Uniti d'America
 Bienville – villaggio della Parrocchia di Bienville, Louisiana